Шофур може да се односи на:

 Шофур (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шофур (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шофур“